New Rome ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Rome (Minnesota), im Sibley County
 New Rome (Ohio), im Franklin County
 New Rome (Wisconsin), im Adams County